

Codici 
 BOT – codice nazionale del CIO del Botswana
 BOT – codice vettore ICAO di Air Botswana

Economia 
 Buono ordinario del tesoro

Geografia 
 Bot – comune della provincia di Tarragona (Spagna)

Informatica 
 Bot – programma per l'automazione di compiti (abbreviazione di robot)

Persone 
 Bot, pseudonimo di Osvaldo Barbieri "Terribile" – pittore futurista italiano
 G. W. Bot – incisore, pittrice e scultrice australiana
 Jeanne Bot – supercentenaria francese

Altri progetti